Stati Uniti d'America
 Pineville – città della Contea di Izard, Arkansas
 Pineville – città della Contea di Mecklenburg, Carolina del Nord
 Pineville – capoluogo della Contea di Bell, Kentucky
 Pineville – città della Parrocchia di Rapides, Louisiana
 Pineville – capoluogo della Contea di McDonald, Missouri
 Pineville – capoluogo della Contea di Wyoming, Virginia Occidentale